PLBD1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 553 амінокислот, а молекулярна маса — 63 255.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як метаболізм ліпідів, деградація ліпідів. 
Локалізований у лізосомі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Фосфоліпази